Diecezja Doruma-Dungu – diecezja rzymskokatolicka  w Demokratycznej Republice Konga. Powstała w 1958 jako prefektura apostolska Doruma. diecezja od 1967, pod obecną nazwą od 1970.

Biskupi diecezjalni 
 Guillaume van den Elzen, † (1958 - 1983)
 Emile Aiti Waro Leru'a (1983 - 1989)
 Richard Domba (1994 - 2021)
 Emile Mushosho Matabaro (od 2022)

Bibliografia 
 Gcatholic

Doruma-Dungu
Dungu (miasto)